Cresjevo är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Skopje. Cresjevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cresjevo är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Cresjevo. Runt Cresjevo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer sydväst om Cresjevo. 

Omgivningarna runt Cresjevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gazi Baba (kommun)